Билл Шаффенхауэр (; 24 июня 1974, Солт-Лейк-Сити, США) — американский бобслеист, выступающий за сборную США с 2000 года. Принимал участие в трёх Олимпиадах, наиболее успешными для него оказались игры в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, где в состязаниях между четвёрками спортсмен выиграл серебряную медаль.

Биография

Ранние годы 
Родился в 1974 году в городе Солт-Лейк-Сити и рос в неблагополучной семье у родителей-наркоманов, мать была проституткой и часто подвергалась насилию прямо на глазах у ребёнка. В детстве Биллу приходилось воровать, добывать еду на помойках, однажды даже его поймали во время ограбления велосипедного магазина. Все его друзья состояли в бандах, мальчик много пил и курил марихуану. Когда родителей выселили из дома, Шаффенхауэр жил на улице и ночевал в парках, пока однажды его забрала бабушка по материнской линии и приютила у себя дома в городе Рой. «Она учила меня всегда идти вперёд и никогда не сдаваться» — вспоминал впоследствии спортсмен.

Шаффенхауэр был хорошо сложен физически и по совету бабушки ещё в средней школе стал заниматься лёгкой атлетикой и американским футболом. Уже тогда он мечтал стать олимпийцем и уверенно шёл к своей цели. Позже стал склоняться к десятиборью, поступил в Государственный университет Уэбера, и, представляя университетскую команду, в 1992 году одержал победу на национальном первенстве.

Участие в Олимпиадах 
В 2000 году вместе с олимпийской сборной США Шаффенхауэр собирался ехать на Сидней, но буквально перед самым началом турнира получил серьёзную травму лодыжки и вынужден был отказаться от выступлений. Приблизительно в это же время один из его друзей рассказал, что в Парк-Сити идёт подготовка национальной команды по бобслею, и у него есть все шансы в неё попасть. Благодаря крепкому телосложению спортсмена сразу же взяли на роль разгоняющего, и он приступил к тренировкам вместе с остальными партнёрами по сборной.

Изначально не предполагалось, что Шаффенхауэр будет выступать на Солт-Лейк-Сити, но у одного из бобслеистов американского четырёхместного экипажа обнаружились в крови стероиды, поэтому вместо него тренерам пришлось задействовать молодого спортсмена. Та команда, пилотируемая Тоддом Хейзом, в состязаниях четвёрок заняла второе место, уступив золотой сборной Германии всего тридцать сотых секунды. В следующие два года спортсмен дважды становился призёром чемпионатов мира, в 2003 году выиграв серебро Лэйк-Плэсида и в 2004 году бронзу Кёнигзее.

В 2006 году Шаффенхауэр поехал на Турин, выступал в двойке со Стивеном Холкомбом, но по итогам заездов занял лишь четырнадцатое место. После этого он решил закончить карьеру профессионального спортсмена и стал заниматься семьёй: ещё с 2004 года он сожительствовал с девушкой, Рутэн Сэвэдж, а также растил двоих детей. Вскоре бобслеист почувствовал в себе новые силы и отправился квалифицироваться на Ванкувер, во время подготовки травмировал шею (две межпозвоночные грыжи), но хиропрактики и физиотерапевты при команде помогли ему вовремя восстановиться.

На квалификационных заездах в январе 2010 года его экипаж с тремя другими спортсменами занял шестое место, что позволило команде Шаффенхауэра принять участие на Олимпийских играх. «Моя мечта исполнилась. Я здесь. Это всё, что я хотел, — сказал он перед финальным заездом. — Приятно было бы получить медаль любого цвета». В итоге их четвёрка выступила не очень удачно, финишировав лишь тринадцатой.

Примечания

Ссылки 
 
 Олимпийские медалисты по бобслею в мужской четвёрке 
 Медалисты Чемпионата мира по бобслею в мужской четвёрке 
 Статья о личной жизни Шаффенхауэра 

Бобслеисты США
Многоборцы США
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Спортсмены нескольких видов спорта
Выпускники Государственного университета Вебера